Saint Eustache peut désigner :

Saint chrétien 
Saint Eustache désigne plusieurs saints chrétiens.

Saint catholique et orthodoxe 
 Eustache de Rome († vers 117 ou 118), martyr avec son épouse sainte Théopistie et leurs enfants Agapet et Théopiste ; fêté le 20 septembre.
 Eustache de Mâcon (), Placidus de son vrai nom, né à Mâcon, général romain aimant chasser, converti au christianisme, prit le nom d’Eustache après avoir vu apparaître un crucifix entre les bois d’un cerf qu’il poursuivait.
 Eustache d'Ancyre († vers 316), ou  Eustache de Galatie ou Eustathe, martyr à Ancyre (aujourd'hui Ankara) en Galatie, torturé puis jeté dans une rivière ; fêté localement le 28 juillet.
 Eustache d'Antioche († vers 337), ou Eustathe, évêque de Bérée puis d'Antioche, martyr.
 Eustache († après 430), avec Valérien, Urbain, Crescens, Cresconius, Crescentien, Félix, Hortulan et Florentin, évêques en Afrique, exilés par le roi vandale Genséric ; fêté le 28 novembre. 
 Eustache de Tours († 461), ou Eustoche, évêque de Tours en Touraine ; fêté le 19 septembre. 
 Eustache de Bourges († 607), évêque de Bourges en Berry  ; fêté le 31 décembre. 
 Eustache de Luxeuil († 625), ou Eustase ou Eustaise, moine puis second abbé de Luxeuil ; fêté le 29 mars.
Eustache van Lieshout († 1943) picpucien ; fêté le 30 août.

Saint catholique  
 Eustache de Fly (° vers 1178 - †1211), religieux cistercien français ; fêté le 7 septembre.
 Eustache White († 1591), martyr exécuté à Tyburn ; fêté le 10 décembre.

Saint orthodoxe  
 Eustache de Crimée († 1759), martyr par la main des Musulmans à Otoum-Pazar en Crimée ; fêté le 10 mai.

Art 

 Saint Eustache, gravure sur cuivre d’Albrecht Dürer, datable vers 1501 ;
 Saint Eustache, tableau de Lucas Cranach l'Ancien réalisé vers 1515.

Références